Die Parlamentswahl in Norwegen 2013 fand am 9. September 2013 statt. Die Festlegung des Wahltermins folgte der norwegischen Tradition, der zufolge nationale Wahlen an einem Montag im September stattfinden. Als Ergebnis dieser Wahl wurde die Regierung Jens Stoltenberg II von der Regierung Solberg abgelöst.

Wahlsystem 

Gewählt wurden die 169 Abgeordneten des Stortings, des nationalen norwegischen Parlaments. Es gab 19 Wahlkreise (Fylke). Pro Wahlkreis wurden alle Mandate bis auf eines nach dem Stimmenverhältnis verteilt. Der verbleibende Sitz diente als Ausgleichsmandat. Die Ausgleichsmandate stellen eine landesweit annähernd proportionale Sitzverteilung zwischen den Parteien her. Ausgleichsmandate konnten nur Parteien erhalten, auf die landesweit mindestens vier Prozent der Stimmen entfallen.

Parteien 
Folgende Parteien traten landesweit an:
 Arbeiderpartiet (sozialdemokratisch, bisher 64 Sitze)
 Fremskrittspartiet (rechtskonservativ, wirtschaftsliberal, bisher 41 Sitze)
 Høyre (konservativ, bisher 30 Sitze)
 Sosialistisk Venstreparti (sozialistisch, bisher 11 Sitze)
 Senterpartiet (dezentralistisch, agrarisch, 11 Sitze)
 Kristelig Folkeparti (christdemokratisch, bisher 10 Sitze)
 Venstre (sozialliberal, bisher 2 Sitze)
 Rødt (sozialistisch)
 Miljøpartiet De Grønne (Grüne)
 Piratpartiet (Piratenpartei)
 Kystpartiet (konservativ)
 Demokratene (rechtspopulistisch)
 De Kristne (christlich)

In einzelnen Wahlbezirken traten an:
 Pensjonistpartiet (Rentnerpartei)
 Det Liberale Folkepartiet (libertär)
 Kristent Samlingsparti (christlich-konservativ)
 Norges Kommunistiske Parti (kommunistisch)
 Samfunnspartiet (anarchistisch)
 Folkemakten (regional)
 Sykehus til Alta (regional)
 Oppretter Folkelisten mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja (regional)

Spitzenkandidaten 
Verschiedene Spitzenkandidaten der Parteien mit Foto:

Ausgangslage 

Bis zur Wahl regierte acht Jahre eine Koalition aus der sozialdemokratischen Arbeiterpartei (Ap), der Sozialistischen Linkspartei und der agrarischen Zentrumspartei. Seit 2009 hatte diese Koalition 86 von 169 Sitzen.

Umfragen 
Laut Umfragen vor der Wahl galt lange ein deutlicher Erfolg der bürgerlichen Opposition als recht wahrscheinlich. Zwar konnten die Sozialdemokraten und ihre Partner in den letzten Wochen wieder zulegen, was sich im Wahlergebnis auch als stärkste Partei bestätigte, doch reichten die Stimmenanteile nicht, um die Minderheitskoalition aus konservativer Høyre und Fortschrittspartei (FrP) zu überflügeln, die, unterstützt von den Christdemokraten (KrF) und Venstre, zur Regierung gewählt wurde.

Wahlergebnis

Sitze nach Wahlkreisen

Weblinks 
 Offizielle Website des Norwegischen Parlaments (Storting)
 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Norwegen Parlamentswahl
2013